Istvánfi Gyula
 Istvánfi Gyula (1938) építész

Istvánffi Gyula
 Istvánffi Gyula (1860–1930) botanikus

Istvánffy Gyula
 Istvánffy Gyula (1857–1943) festőművész
 Istvánffy Gyula (1863–1921) polgáriskolai tanár, etnográfus, népmesegyűjtő, költő